Смирных:

 Смирных — поселок в Сахалинской области.

Фамилия 
 Смирных, Василий Анатольевич (род. 1970) — советский и белорусский футболист. Позднее — судья и тренер.
 Смирных, Леонид Владимирович (1913—1945) — Герой Советского Союза.